Bravo kan syfta på:

 Bravo (bokserie)
 Bravo (tidning)
 Bravo (musikgrupp)
 Bravo (TV-kanal) – en amerikansk kabel-tv-kanal.
 Bravo (brittisk tv-kanal) – en brittisk före detta tv-kanal (1985-2011)
 Bravo (varumärke)  – ett varumärke för juice från Skånemejerier

Geografi

Antarktis 

 Bravo (ö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar